Blitter steht für:

 Blitter (Amiga), ein Coprozessor der Amiga-Computer
 einen dedizierten Chip für hardwarebasierte Grafikausgabe, siehe Bit blit